PFD est un sigle pouvant signifier
 Principe fondamental de la dynamique (rarement RFD, relation fondamentale de la dynamique).
 Primary Flight Display (un des écrans de la Planche de bord tout écran) en aéronautique en anglais.
 Phase Frequency Detector ou comparateur de phases dans le domaine de l'électronique.
 Photon Flux Density (exprimé en µmol de photon /m²/s) comme mesure de l'intensité lumineuse
 Probability of Failure on Demand (probabilité de défaillance à la demande)
 Process Flow Diagram ou schéma de procédé
 Programme Fonctionnel Détaillé : document qui, en matière de conception d'ouvrages, définit des résultats vérifiables à atteindre ou des besoins à satisfaire. Le PFD peut être associé au PID (Schéma tuyauterie et instrumentation).
  de l'Alaska Permanent Fund.